Thomas kan som auktorsförkortning betyda:

 Oldfield Thomas
 Eugen A. Thomas
 Hugh Hamshaw Thomas
 Hans-Peter Thomas
 James D. Thomas
 John Hunter Thomas
 Michael C. Thomas
 Robert A. Thomas
 Wayt Thomas

Robotskapade auktorsförkortningar